«Кентербери» () — новозеландская регбийная команда, являющаяся сборной Кентерберийского регбийного союза (). Территория, находящаяся в ведении союза, занимает значительную часть региона Кентербери. Традиционными для клуба цветами являются красный и чёрный. Одним из характерных элементов формы является регбийка в горизонтальную полоску.

Команда десять раз выигрывала чемпионат Новой Зеландии среди сборных провинций и регбийных союзов. В частности, в 2008—2012 годах сборная безраздельно владела главным призом турнира. Кроме того, «Кентербери» считается основным фарм-клубом команды «Крусейдерс», выступающей в престижнейшем клубном соревновании Южного полушария — Супер Регби.

История 
Кентерберийский регбийный союз был учреждён в 1879 году, одновременно с веллингтонским. 26 июля прошла учредительная встреча в Тимару, на которую прибыли делегаты от нескольких клубов. Позже от союза отделились объединения Южного и Центрального Кентербери.

Ныне союз управляет 47 клубами — это первый показатель в стране. Среди аффилированных союзу клубов есть и его члены-основатели 1879 года: «Крайстчерч», «Кристс Колледж», «Темука», «Рангиора», «Истерн», «Тимару», «Эшбертон» и «Саутбридж». Среди команд Эллесмерского и Северного подразделений союза проводится турнир PGG Wrightson Cup, в котором также участвуют представители регбийного союза Центрального Кентербери.

1 июня 1991 года команда Кентербери провела первую и единственную в истории встречу со сборной СССР, победив советских регбистов со счётом 73:15.

Аффилированные клубы

Подразделение «Эллесмер»

Подразделение «Северный Кентербери»

Подразделение «Метрополитен»

Известные игроки

Текущий состав 
Сезон 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Сайт союза

Регбийные клубы Новой Зеландии